Alzamiento puede referirse a:
 Alzamiento de bienes entendido como delito socioeconómico.
 Levantamiento, entendido como revuelta o rebelión.
 Cualquiera de los hechos históricos, que con mayor o menor propiedad, se han denominado así:
 Alzamiento de mayo en Dresde, Alemania 1848.
 Alzamiento carlista de San Carlos de la Rápita, España 1860.
 Alzamiento de las Clavellinas, Cuba 1868.
 Alzamiento de las Villas, Cuba 1869.
 Alzamiento de Pascua, Irlanda 1916.
 Alzamiento Nacional o del 18 de julio,  España 1936.
 Alzamiento del Gueto de Varsovia, Polonia 1943.
 Alzamiento de Varsovia Polonia 1944.
 Alzamiento de la Unión de Cortes Islámicas, Somalia 2006.
Alzamiento de yunque, deporte rural vasco.